John Wick, amerikai franchise
John Wick, a sorozat címszereplője

Filmek
John Wick (2014)
John Wick: 2. felvonás (2017)
John Wick: 3. felvonás – Parabellum (2019)
John Wick: 4. felvonás (2023)

Egyéb
John Wick, a 2014-es film zenei albuma
John Wick Hex, 2019-es videójáték